Aldo Montano (1910), tirador d'esgrima italià, campió olímpic el 1936 i el 1948;
 Mario Aldo Montano (1948), tirador d'esgrima italià, fill de l'anterior, campió olímpic el 1972;
 Aldo Montano (1978), tirador d'esgrima italià, fill de l'anterior, campió olímpic el 2004